Georges Rivière ist der Name folgender Personen:

* Georges Rivière (Kunstkritiker) (1855–1943), französischer Maler und Kunstkritiker 
 Georges Rivière (Schauspieler) (1924–2011), französischer Schauspieler
 Georges-Henri Rivière (1897–1985), französischer Ethnologe und Museologe